Roodkeelwigstaarthoen
 Tibetaans wigstaarthoen